Stelmachowski (forma żeńska: Stelmachowska; liczba mnoga: Stelmachowscy) – polskie nazwisko. Według danych z 2020 r. nazwisko to nosiły 344 osoby.

Osoby o tym nazwisku 
 Andrzej Stelmachowski – polski prawnik i polityk, nauczyciel akademicki
 Bronisław Stelmachowski – polski prawnik
Irena Stelmachowska – polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
Witolda Stelmachowska – polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata

Przypisy 

Polskie nazwiska